Марс Хил има више значења:
 Марс Хил (Мејн)
 Марс Хил (Северна Каролина)